Molekulska formula -{C16H18N4O2}- se može odnositi na:
 Piribedil
 Nialamid